Майкл (Майк) Айрленд (, род. 3 января 1974 года) — канадский конькобежец-спринтер. Чемпион мира в спринтерском многоборье (2001). Участник четырёх зимних Олимпийских игр (1994, 2002, 2006, 2010).

Биография 
На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехамере участвовал на дистанции 500 метров, где занял 26-е место. На следующую Олимпиаду в Нагано не смог пройти отбор.

В 2000 году стал вторым на чемпионате по спринтерскому многоборью, вторым на 500 м и третьим на 1000 м на чемпионате по отдельным дистанциям.

В 2001 году стал чемпионом мира по спринтерскому многоборью.

На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити стал 7-м на 500 метров и 14-м на 1000 метров. На следующих двух Олимпиадах также не смог завоевать медалей.

Завершил спортивную карьеру в 2010 году.

Рекорд мира 
3 марта 2001 года на дистанции 1000 метров превзошёл годичный рекорд мира Джереми Уотерспуна на одну сотую, пробежав за 1.08,34. Рекорд продержался лишь чуть больше недели и был побит Уотерспуном 11 марта.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений

Конькобежцы Канады
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье